Selatosomus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1830. Selatosomus ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Selatosomus